Hr. Ms. O 5 - een Nederlandse onderzeeboot van de O 2-klasse.
 USS O-5 - een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse.

 O-5 (Turkije) - Turkse snelweg